Esta é a Nossa Pátria Bem Amada () — державний гімн Гвінеї-Бісау. Офіційно затверджений у 1974 році після проголошення незалежності від Португалії. Слова гімну написав Амілкар Кабрал на основі мелодії китайського композитора Сяо Хе у 1963 році. У період з 1976 по 1995 роки також був гімном Кабо-Верде, поки країна не затвердила свій власний гімн.

Текст гімну 
Sol, suor e o verde e mar,
Séculos de dor e esperança:
Esta é a terra dos nossos avós!
Fruto das nossas mãos,
Da flôr do nosso sangue:
Esta é a nossa pátria amada.

ПРИСПІВ:
Viva a pátria gloriosa!
Floriu nos céus a bandeira da luta.
Avante, contra o jugo estrangeiro!
Nós vamos construir
Na pátria immortal
A paz e o progresso!
Nós vamos construir
Na pátria imortal
A paz e o progresso! paz e o progresso!

Ramos do mesmo tronco,
Olhos na mesma luz:
Esta é a força da nossa união!
Cantem o mar e a terra
A madrugada e o sol
Que a nossa luta fecundou.

ПРИСПІВ

Див. також 
 Герб Гвінеї-Бісау
 Прапор Гвінеї-Бісау

Посилання 
 Запис гімну у форматі MP3 

Національні символи Гвінеї-Бісау
Гвінея-Бісау
Гвінея-Бісау
Музика Гвінеї-Бісау